ТОТО — помаранчевий барвник в біохімії
 Тото — собака літературного персонажа Дороті Ґейл "Чарівник з країни Оз" Л.Ф. Баум
 Тото Кутуньйо — італійський співак
 Тото — рок-група з США
 Тото — назва першого альбому однойменної групи
 Тото — персонаж манга (Юко Осада)
 Тото — персонаж манга і аніме (Eiichiro Oda)
 Тотò (Totò) — неаполітанський актор-комік
 Тотò або Тото — власна назва
 мова тото — розмовна мова на межі Індії та Бутану (ISO 639-3 txo)